Motion Sickness – singolo dei Bright Eyes del 2000 
 Motion Sickness (Live Recordings) – album dei Bright Eyes del 2005